Luki peut être :
 la Luki, rivière du Bas-Congo au Congo-Kinshasa, affluent de la Lukunga ;
 la Luki, rivière de la Province Orientale au Congo-Kinshasa, affluent de l’Aruwimi.